Die Zweite Liga der Republika Srpska (Druga Liga Republike Srpske) ist zusammen mit der Zweiten Liga der Föderation Bosnien und Herzegowina die dritthöchste Spielklasse im Vereinsfußball von Bosnien und Herzegowina.

Die Liga ist in zwei Zonen West und Ost eingeteilt. Die Meister der jeweiligen Zonen steigen in die Erste Liga der Republika Srpska auf. Ebenfalls gibt es aus beiden Staffeln einen Absteiger in die jeweiligen Regionalligen.

Erst seit der Saison 2008/09 wird die Liga mit zwei Staffeln ausgetragen. Zuvor wurde die Liga in drei Gebiete Mitte, West und Süd aufgeteilt.

Vereine 2022/23

Weblinks 
 Druga Liga RS Zapad
  Druga Liga RS Istok

Fußballwettbewerb in Bosnien und Herzegowina